Le Championnat de squash du British Open masculin 2014 est l'édition 2014 du British Open qui se déroule au KC Stadium à Kingston upon Hull du 12 au 20 mai 2014. Grégory Gaultier gagne son  British Open, en battant Nick Matthew en finale.

Dotation et points 
En 2014, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 British Open
 British Open féminin 2014
 Saison 2013 de la PSA

Liens externes 

masculin 2014
Compétition de squash à Kingston upon Hull
Sport en Angleterre en 2014
Sport en mai 2014
PSA World Series 2014